Theodor-Heuss-Straße steht für:
 Theodor-Heuss-Straße (Salzgitter)
 Theodor-Heuss-Straße (Stuttgart)
 Theodor-Heuss-Straße 143 (Klingenberg)
 Theodor-Heuss-Straße 149 (Mönchengladbach), ehemalige Polizeikaserne in Mönchengladbach
 Theodor-Heuss-Straße 149a (Mönchengladbach), Reithalle in Mönchengladbach

Siehe auch:
 Theodor-Heuss-Allee